Joseph Jules Descamps (1820-1892), Belgische politicus
 Joseph Louis Descamps (1845-1926), Belgische politicus

Zie ook 
 Descamps (doorverwijspagina)